

Uniforme
El kit del equipo es producido por la compañía danesa  Hummel. Es completamente rojo con detalles en blanco para reflejar los colores de la  bandera nacional danesa. Antes del período de patrocinio Adidas, el proveedor del kit también fue Hummel de 1979 a 2004.

Local

Visita

Tercera

Combinaciones

Portero

Notas 

Dinamarca
Selecciones de fútbol de Dinamarca
Selección de fútbol de Dinamarca